Hohnloser ist der Familienname der folgenden Personen:

 Felician Hohnloser (* 1986), deutscher Schauspieler
 Stefan H. Hohnloser, deutscher Mediziner, Fachautor und Hochschullehrer